SEAT Arona — кроссовер испанской автомобилестроительной компании SEAT, находящийся в производстве с 2017 года.

Описание 

Впервые автомобиль SEAT Arona был представлен 26 июня 2017 года. Серийно автомобиль производится с сентября 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Представляет собой преемника SEAT Ibiza.

Галерея

Технические характеристики

Продажи

Примечания 

Arona